Анади́плосис (от  «сдвоенность») — повторение одного или нескольких слов таким образом, что последнее слово или фраза первой части отрезка речи повторяется в начале следующей части. Тем самым они связываются в единое целое. По современной стихологической терминологии повторение конца стиха в начале следующего. Приём известен с древних времен.

Неоднократно встречается в библейских псалмах:

…откуда придет помощь моя.
Помощь моя от Господа…

Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, —
Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно…

…поток прошел бы над душею нашею;
прошли бы над душею нашею воды бурные.

Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи — утра, более, нежели стражи — утра.
Да уповает Израиль…

Примеры анадиплосиса в народной русской поэзии:

Станем-ка, ребята челобитную писать,
Челобитную писать, во Москву посылать.
Во Москву посылать, царю в руки подавать.

На кресте сидит вольна пташечка,
Вольна пташечка бор-кукушечка
Высоко сидит, далеко глядит.
Далеко глядит за сине море.

Целовал он ей руки белые,
Руки белые, пальцы тонкие,
Пальцы тонкие в золотых перстнях.

Пример анадиплосиса в русской книжной поэзии:

Я на башню всходил, и дрожали ступени.
И дрожали ступени под ногой у меня.

При сжимании анадиплосиса получим начальную рифму.

См. также 
 Акромонограмма
 Эпанафора
 Повтор
 Анафора
 Катафора

Литература 
 
 
  

Поэзия
Риторические фигуры
Лингвистика
Семантика